Krystyna Grzybowska – pisarka (1902-1963) 
 Krystyna Grzybowska – dziennikarka (1940-2018)